Фёдор Влади́мирович Седы́кин (1927—1982) — советский государственный деятель, учёный, педагог. Основатель известной в России научной школы электрохимических и комбинированных методов обработки материалов. Заместитель министра высшего и среднего специального образования РСФСР.

Биография 
Родился 8 июня 1927 года в деревне Желтиково Суворовского района Тульской области. Его отец был кузнецом. Семья, в которой было пятеро детей, жила бедно. С детства Фёдор мечтал о море, поэтому, окончив в 1944 году с золотой медалью Васильевскую среднюю школу, поступил на кораблестроительный факультет Одесского института инженеров морского флота. Однако завершить учёбу не удалось — время тогда было тяжёлое и поэтому он решил вернуться на родину.
Вернувшись на родину и став студентом Тульского механического института, сразу же включился в исследовательскую деятельность. А после учёбы в институте и окончив аспирантуру МВТУ им. Н. Э. Баумана, успешно защитив кандидатскую диссертацию.

1957 год — защита кандидатской диссертации.

1958 года — доцент кафедры «Технология машиностроения» Тульского механического института.

1961—1962 годы — стажировка в Массачусетском технологическом институте (США).

1970 год — ректор Тульского механического института

1979 год — заместитель министра высшего и среднего специального образования РСФСР.

Умер 5 марта 1982 года. Похоронен в Москве на Новокунцевском кладбище.

Научная деятельность 
Будучи заведующим кафедрой производства машин и аппаратов, он организовал подготовку инженеров-механиков — специалистов по электрофизическим и электрохимическим методам обработки материалов. В 1976 г. в МВТУ им. Н. Э. Баумана (ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана) была защищена первая в стране докторская диссертация, посвященная вопросам размерной электрохимической обработки (ЭХО) материалов.

Являлся членом ВАКа по машиноведению и машиностроению, членом Президиума ЦК профсоюзов высшей школы РСФСР. Успешно представлял отечественную науку за рубежом.
Автор около 150 научных работ, в том числе 8 монографий, 4 учебников, изобретений.

Награды и звания 
 орден Октябрьской революции
 орден Трудового Красного Знамени
 два ордена «Знак Почёта».
 Государственная премия СССР

Семья

Основные труды

Примечания

Литература 
 Размерная электрохимическая обработка деталей машин / Ф. В. Седыкин .— М.: Машиностроение, 1976 .

Ректоры Тульского государственного университета
Делегаты XXIV съезда КПСС